11 Legends je počítačová hra vytvořená německou společností Upjers. Byla vytvořená 5. dubna 2012 v němčině a 16. ledna 2013 byla přeložená do češtiny. Hra existuje také v dánštině, francouzštině, maďarštině, nizozemštině, polštině a ruštině. Hlavní cíl hry je vytvořit fotbalový tým a dopracovat se k tomu, aby se z něho stala fotbalová legenda. 20. dubna 2017 byla hra dostupná na čtyřech serverech.

Hraní hry 
Aby mohl hráč tuto hru hrát, musí si (jako u všech Upjers her) založit účet na webové stránce Upjers. Hra spočívá v tom, že hráč ovládá svůj tým 18-53 hráčů (na hřišti jich smí být však maximálně 18, z čehož je 7 náhradních) a hraje hry s týmy jiných hráčů (jiný hráč nemusí o hře vědět a ani nemusí být online během hry). Existují 3 možné typy her: Přátelská hra, Ligová hra a Playoff (viz Typy her). Hráče během hry provází komentátor, který seznamuje hráče s děním během hry (góly, žluté a červené karty, zranění hráčů, střídání hráčů) a občas i doplňuje vtipné poznámky, které někdy ani nesouvisí s hrou. Na konci hry si hráč může prohlédnout přehled (je možné i celou hru přeskočit a podívat se na přehled ihned), v němž je velkými čísly na začátku výsledek zápasu, pod kterým je stručná poznámka o výsledku zápasu. Pod poznámkou se nacházejí nejdůležitější informace o zápase- kolik bylo faulů, zranění, žlutých a červených karet a střídání hráčů (jsou zobrazeny údaje pro oba zúčastněné týmy) a poté seznam peněžních výnosů ze zápasu (kolik bylo na stadionu fanoušků, příjem ze stadionu a stánků, počet bodů za zápas).

K tomu, aby se mohly hrát hry, jsou potřeba volné zápasy (6 každý den), nebo extra zápasy (jeden ze vzducholodi, druhý od legendy Seppa, třetí je možné získat po kliknutí na nápis „Klikni zde, abys vyhrál jednu volnou hru“ (toto ale nefunguje vždy)). Když nezbývají už žádné zápasy, je možné hrát další hru za 10 gólů.

Herní měny 
Ve hře jsou dvě herní měny: L$ (normální měna) a Góly (prémiová měna). Góly lze získat i ve hře. Každý hráč získá po dosažení nového levelu 15 gólů. Góly lze získat i po splnění určitých úkolů. L$ je možné vydělat ve hře, nebo vyměnit za góly. Góly lze také koupit za reálné peníze (1 Gól=20 L$=0,1875 Kč).

Typy her

Přátelská hra 
Tento typ hry je dostupný od začátku. Napravo se vždy zobrazí týmy, které jsou na podobné úrovni schopnosti jako hráč. Za tuto hru není hráč nijak hodnocen, může získat peníze a body. Pokud je ovšem tým soupeře příliš slabý (tzn. má extrémně nižší úroveň schopnosti než tým hráče), nezíská hráč žádné body.

Liga 
Tento typ hry je dostupný od úrovně 9. Tým zde hraje proti 18 hráčům ve stejné lize. Existuje celkem 20 lig. Název týmu, který vyhrál 1. ligu, je poté napsán ve zprávách dole. 3 týmy, které byly v prvních třech pozicích, postupují do vyšší ligy, 3 poslední týmy sestupují do nižší ligy.

Playoff 
Tento typ hry lze hrát od úrovně 12. Hráč si nastaví podmínky pro hru a čeká, až se zaplní všechny pozice pro hráče. Hráči musí před tím, než vstoupí, zaplatit určený poplatek. Hráč, který vyhraje, získá určitý peněžní obnos.

Hráči 
Aby bylo možné hrát zápas ve fotbale, jsou zapotřebí hráči. Ty je možné koupit v kanceláři od jiných hráčů (lze tu také nepotřebné, neschopné nebo staré hráče prodat) nebo získat z fotbalové školy. Hráč získá na začátku hry 22 hráčů zdarma. Hráči se nacházejí v klubovně. Každý druh klubovny však může mít pouze omezený počet hráčů (viz Budovy-Klubovny), takže hráče nelze nakupovat do nekonečna. V týmu musí být nejméně 18 hráčů, aby se mohly zaplnit všechny pozice na hřišti- když je na hřišti méně hráčů, není možné hrát zápas.

Znehodnocení hráčů 
Hráči postupně během hry stárnou (za 30 dní jsou starší o 1 rok). Když jsou již příliš staří, hrají hůře a nemohou již zvyšovat svoje dovednosti (tzn. trénink jim vůbec nic nepřináší). Těchto hráčů je ale možné se snadno zbavit tím, že se prodají v kanceláři, kde je můžete prodat buďto na volném trhu (poplatek 10% ze zadané ceny), nebo přímo jinému hráči (provize 10% ze zadané ceny), nebo prodat v bance (cena je poloviční).

Hráč nemůže být přítomen v zápase, jestliže získal červenou kartu (popř. dvě žluté karty), nebo jestliže byl při zápase zraněn. Hráče s červenou kartou lze povolat ihned do dalšího zápasu (červená karta se smaže), ovšem zranění hráči se nějakou dobu léčí v nemocnici, takže nejsou ihned dostupní.

Zranění hráčů 
Hráči se mohou během tréninku nebo hry zranit (nesouvisí s červenými ani žlutými kartami). V tomto případě nemohou hrát zápasy, trénovat ani být prodáni na trhu. Existuje 7 druhů nemocí: Nemoci kostí a kloubů, infekční nemoci, drobná zranění, kardiovaskulární nemoci, zranění na hlavě, psychologické nemoci a problémy s dýcháním. Čas léčby lze zkrátit pomocí lékařů, každý se však specializuje pouze na určité druhy nemocí a nemůže léčit více hráčů najednou.

Lékaři

Budovy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stavební simulátory
Webové hry
Videohry od Upjers
Videohry z roku 2012